Tramlijn 42 (NMVB)/Antwerpen, tramlijn in Antwerpen
Tramlijn 42 (Boedapest), tramlijn in Boedapest